Pocisk kasetowy – artyleryjski lub rakietowy pocisk, zawierający kilka lub kilkadziesiąt podpocisków (min, pocisków przeciwpancernych, granatów itp.). Nad celem pocisk wyrzuca podpociski, które minują teren bądź niszczą lekki sprzęt pancerny i siłę żywą nieprzyjaciela. Za pomocą tego rodzaju pocisków można umieszczać na terenie zajmowanym przez nieprzyjaciela urządzenia zakłócające i czujniki informujące o ruchach jego wojsk.

Pociski
Amunicja artyleryjska